Deal steht für:

Orte:
 Deal (Kent), Ort in der Grafschaft Kent, England
 Deal (Alba), Ort im Kreis Alba, Rumänien
 Deal (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten

Medien:
 Deal, Originaltitel von All in – Alles oder nichts, US-amerikanischer Film von Gil Cates Jr. (2008)
 The Deal, Originaltitel von Doppelspitze (Film), britischer Fernsehfilm von Steven Frears (2003) 
 The Deal – Eine Hand wäscht die andere, US-amerikanisch-kanadischer Film von Steven Schachter (2008)
 Deal or No Deal, Fernsehshow
 Raw Deal, Originaltitel von Der City Hai, US-amerikanischer Film von John Irvin (1986)

Deal ist der Familienname folgender Personen:

 Borden Deal (1922–1985), US-amerikanischer Schriftsteller
 Carl Deal, US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Cody Deal (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Edson H. Deal (1903–1967), US-amerikanischer Politiker
 Joseph T. Deal (1860–1942), US-amerikanischer Politiker
 Karen Lynne Deal (* 1957), US-amerikanische Dirigentin
 Kelley Deal (* 1961), US-amerikanische Rockmusikerin
 Kim Deal (* 1961), US-amerikanische Musikerin
 Lance Deal (* 1961), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Nathan Deal (* 1942), US-amerikanischer Politiker

DEAL steht als Abkürzung für:
 DEAL (Data Encryption Algorithm with Larger blocks), kryptographischer Algorithmus
 DEAL (Projekt), ein Projekt, das das Ziel verfolgt, bundesweite Lizenzverträge für das gesamte Portfolio elektronischer Zeitschriften (E-Journals) großer Wissenschaftsverlage ab dem Lizenzjahr 2017 für Bibliotheken, Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland abzuschließen

Deal steht für:
 Verständigung im Strafverfahren
 Asset Deal, Kauf von Anteilen an Wirtschaftsgütern
 Deal (Poker), Möglichkeit der Preisgeldverteilung bei einem Pokerturnier
 New Deal, US-amerikanische Wirtschafts- und Sozialreformen
 New Deal (Großbritannien), britische Arbeitsmarktpolitik
 Share Deal, Form des Unternehmenskaufs
 Rip Deal, Variante des betrügerischen Raubes, siehe Vorauszahlungsbetrug
 Winnebago Deal, britische Rockband
 Bill Deal & the Rhondells, US-amerikanische Gesangsgruppe
 Deal Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Diel
 Diehl
 Dealer

Abkürzung